syntaktyka zwana też składnią – dział gramatyki zajmujący się budową wypowiedzeń.
 syntaktyka – gałąź semiotyki logicznej zajmująca się funkcjami syntaktycznymi, tj. relacjami między wyrażeniami językowymi a innymi wyrażeniami językowymi.